Teen steht für:

 Jugendlicher, siehe Teenager
 Teen (See), ein See in Schweden

Teens ist Namensbestandteil folgender Musikgruppen:
 The Teens, deutsche Popgruppe
 A*Teens, schwedische Popband
 The Nashville Teens, englische Rockband

Siehe auch:
 Téén, eine westafrikanische Sprache
 Teen Choice Award, ein US-amerikanischer Medienpreis
 Theen (Begriffsklärung)
 Thien (Begriffsklärung)
 Tien (Begriffsklärung)
 Týn (Begriffsklärung)